Урал Султанов: Султанов, Урал Имамутдинович (1938—2017) — художник, поэт.
 Султанов, Урал Назибович (род. 1948) — заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации, проходил подготовку в отряде космонавтов для полётов на корабле «Буран».